

Cinema 
 Lo schiaccianoci – film del 2010 diretto da Andrej Končalovskij
 Lo schiaccianoci – film d'animazione del 1995 diretto da Toshiyuki Hiruma e Takashi Masunaga
 Lo schiaccianoci e i quattro regni – film del 2018 diretto da Lasse Hallström e Joe Johnston
 Lo schiaccianoci e il flauto magico – film del 2022 diretto da Vikor Glukhusin

Danza 

 Lo schiaccianoci – balletto su musiche di Pëtr Il'ič Čajkovskij

Letteratura 

 Schiaccianoci e il re dei topi – racconto di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
 Lo schiaccianoci – revisione del racconto di Hoffmann, opera di Alexandre Dumas

Radio 

 Lo schiaccianoci – trasmissione radiofonica del 1953 scritta e interpretata da Alberto Bonucci, Franca Valeri e Vittorio Caprioli, regia di Nino Meloni

Pagine correlate 
  Schiaccianoci (disambigua)